City Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 City Hill (Arizona)	
 City Hill (Litchfield County, Connecticut)	
 City Hill (New Haven County, Connecticut)